Лемина () — фамилия и топоним.
 Лемина, Марио (род. 1993) — французский футболист габонского происхождения, полузащитник марсельского «Олимпика» и молодёжной сборной Франции.
 Сан-Пьетро-Валь-Лемина — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.